Station Shiki (Osaka) 
 Station Shiki (Saitama)